

Населені пункти та їхні частини
 Вільковия — село в гміні Бучек Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Вільковия — село в гміні Ґарволін Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Вільковия — село в гміні Клецько Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Вільковия — село в гміні Яроцин Яроцинського повіту Великопольського воєводства
 Вільковия — частина міста Ряшів в Підкарпатському воєводстві

Примітки